Quant steht für:
 Quant, Objekt, erzeugt durch einen Zustandswechsel in einem System mit diskreten Werten einer physikalischen Größe 
 Quant (Wirtschaft), benennbare Menge eines bestimmten Materials mit gleichen Merkmalen auf einem Lagerplatz

Personen:
 Fritz Quant (1888–1933), deutscher Grafiker, Maler und Gestalter
 Mary Quant (* 1930), britische Modedesignerin, gilt als Erfinderin des Minirocks

Siehe auch:
 Quantelung (Quantenmechanik)
 Quanta – Quante – Quanten – Quandt (Begriffsklärungen)
 Qwant (Suchmaschine)
 Kwant (Modul der Raumstation Mir)